Die Maybelline Classic 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Deerfield Beach. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 4. bis 10. Oktober 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Deerfield Beach